Василий Старовойтов:
 Старовойтов, Василий Константинович (1924—2013) — председатель колхоза «Рассвет», дважды Герой Социалистического Труда.
 Старовойтов, Василий Степанович (1919—2002) — советский конструктор, доктор технических наук, лауреат Ленинской премии.